

Patronyme 
 Claire Carleton (1913-1979), actrice américaine ;
 Gillian Carleton (née en 1989), coureuse cycliste canadienne ;
 Guy Carleton (1724-1808), militaire et gouverneur de la Province de Québec ;
 Jesse Carleton (1862-1921), golfeur américain ;
 Lloyd B. Carleton (1872-1933), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 Thomas Carleton (vers 1735-1817), militaire et administrateur colonial britannique.

Prénom

Toponyme

Carleton, un ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867.
 Nouveau-Brunswick
 Carleton, paroisse du comté de Kent
 Mont Carleton, plus haute montagne de la province
 Comté de Carleton, comté canadien de l'ouest de la province
 Carleton, circonscription électorale provinciale
 Carleton, ancienne circonscription fédérale
 Carleton, ancienne circonscription provinciale

 Ontario
 Carleton, circonscription fédérale
 Carleton, circonscription électorale provinciale
 Université Carleton, université internationale située à Ottawa
 Carleton, station du métro léger d'Ottawa

 Québec
 Pointe-Carleton (Québec), phare de la côte nord de l'Île d'Anticosti construit en 1919, gardé jusqu'en 1978
 Carleton-sur-Mer, ville du Québec sur la rive nord de la Baie des Chaleurs en Gaspésie

 Île-du-Prince-Édouard
 Borden-Carleton, village canadien de l'Île-du-Prince-Édouard

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain